Rap – inna nazwa bolenia
 RAP – polska grupa muzyczna
 Rap – gatunek muzyczny
 RAP – Reprezentacja Artystów Polskich w piłce nożnej

Zobacz też 
 Raap
 Rab
 rapp – drobna moneta szwajcarska równa 1/100 CHF